Гамбоа има више значења:

 Гамбоа (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гамбоа (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гамбоа (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику